Гартфорд:

Гартфорд — округ, штат Коннектикут
 Гартфорд — місто, штат Алабама
 Гартфорд — місто, штат Арканзас
 Гартфорд — місто, штат Коннектикут
 Гартфорд — місто, штат Айова
 Гартфорд — місто, штат Канзас
 Гартфорд — місто, штат Кентуккі
 Гартфорд — місто, штат Мен
 Гартфорд — місто, штат Мічиган
 Гартфорд — місто, штат Нью-Йорк
 Гартфорд — місто, штат Південна Дакота
 Гартфорд — місто, штат Вермонт
 Гартфорд — місто, штат Вісконсин
 Гартфорд — місто, штат Вісконсин
 Гартфорд — селище, штат Іллінойс
 Гартфорд — селище, штат Огайо

Гартфорд — місто в Англії, центр графства Гартфордшир.
 Гартфорд (Чешир) — село в графстві Чешир, Англія.
 Гартфорд (Кембриджшир) — село в графстві Кембриджшир, Англія.